Ча́йкин, Константи́н Ю́рьевич (23 ноября 1975, Ленинград) — российский изобретатель, часовой мастер.

Трудовая деятельность 
С 2003 года разрабатывает и создаёт сложные часы. Автор многих новых часовых функций, таких как индикаторы различных мировых летоисчислений, астрономических указателей и иных часовых устройств и усложнений. Изобрёл указатель ежегодно переходящей даты православной Пасхи. Чайкин неоднократно упоминается критиками как один из мировых экспертов высокого часового искусства. Член Международной Академии Независимых Часовщиков, Académie horlogère des créateurs indépendants (AHCI), а с 2016 г. по 2019 год был её президентом.

Впервые в России спроектировал и создал настольные часы с турбийоном, а также часы с указателем ежегодно переходящей даты православной Пасхи. В настоящее время возглавляет собственное предприятие полного цикла по производству часов luxury-класса — мануфактура «Константин Чайкин» (Konstantin Chaykin).

Автор книги «Часовое дело в России. Мастера и хранители», повествующей об истории русского часового дела и содержащей справки о знаменитых старинных часах России.

В 2015 году стал лауреатом конкурса Журнала Изобретатель и Рационализатор «Техника-колесница прогресса».

Победитель конкурса Гохрана России в 2016 г. в номинации «Часовое искусство».

Российский часовой бренд Konstantin Сhaykin получил международную премию выставки-салона независимых часовщиков Swiss Independent Watchmaking Pavilion (SIWP).

В 2018 году стал участником швейцарского Фонда Высокого часового искусства. 

В 2018 году получил специальный приз «За дерзость» (Audacity prize) жюри женевского Гран-при высокого часового искусства GPHG за часы «Clown». Номинация часов Harley Quinn в категории «Женские часы» на GPHG-2022. В октябре 2022 года международное жюри международной премии Temporis включило Константина Чайкина в Зал славы Temporis.

27 декабря 2022 года Константин Чайкин награждён медалью Министерства финансов России «За трудолюбие и искусство».

Изобретения и работы 
Чайкин является автором 94 официально зарегистрированных патентов на изобретения в области прикладной механики и приборостроения (по состоянию на 1 февраля 2023 года). 17 ноября 2022 года Константин Чайкин удостоен звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».  

29 апреля 2021 года в Москве на пленарном заседании XIII Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», проводимого Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, российскому изобретателю Константину Чайкину вручена золотая медаль ВОИС «За изобретательство» (WIPO Medal for Inventors) за вклад в области технических наук в Российской Федерации.

Первые в России настольные часы с турбийоном 
Созданы в 2003 году. Являются первыми созданными в России настольными часами с турбийоном.

Каретные часы с турбийоном 
Созданы в единственном экземпляре в 2004-2005 годах. Стали победителями конкурса в номинации «Интерьерные часы высшей ценовой категории» на 6-м международном ежегодном интернет-конкурсе «Часы Года-2005». Находятся в экспозиции Политехнического музея.

Первые в мире часы-пасхалия с указателем даты православной Пасхи 
Создавались в 2004-2005 годах. Первое сложное часовое устройство, изобретённое Константином Чайкиным. Указатель даты православной Пасхи (православная пасхалия) выполнен на основе запатентованной позиционной конструкции с двумя перфорированными дисками и установлен в часы «Пасха Христова» (Easter of Christ Computus Clock). Также в механизме часов имеются турбийон и вечный календарь с четырёхзначной цифровой индикацией года. Часы изготовлены в единственном экземпляре, в настоящее время хранятся в коллекции мастера.

Астрономические часы-пасхалия с указателем даты православной Пасхи 
Создавались в течение двух лет. Закончены в 2007 году. Астрономические часы. Более 700 деталей. Находятся в покоях Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Часы с мусульманским календарём 
Созданы в 2006 году. Имеют функции: часы, минуты, секунды, индикатор запаса хода, день недели, число и месяц по григорианскому календарю, число, месяц по мусульманскому календарю Хиджра.

Астрономические наручные часы — загадка на 1000 камнях 
Создавались в течение полутора лет, были закончены в 2008 году. 1281 деталь. Стрелки часов «висят» в воздухе за счёт использования трёх сапфировых дисков. Функции: часы, минуты, число, месяц, фазы Луны, уравнение времени, индикатор запаса хода, карта звёздного неба.

Наручные часы с 10-дневным запасом хода 
Механизм диаметром 36 мм, разработан и изготовлен вручную в ателье Чайкина. Имеет три барабана, 21 камень, запас хода 10 дней, циркониевый баланс, частота 18000 полуколебаний в час.

Наручные часы с указателями древнеиудейских единиц времени — хелеким и регаим 
Часы, указывающие наименьшие единицы времени, используемые в вычислениях еврейского календаря. Механизм диаметром 30 мм, разработан и изготовлен вручную в ателье Чайкина. Имеет модуль надстройки реверсивной системы вращения стрелочных колес, указатель фаз Луны, а также модуль указателей хелеким и регаим.

Хелек (), перев. «часть», множеств. хелеким .

1 хелек = 1/1080 часа, или 3 1/3 секунды. 1 рег = 1/76 хелека.

Наручные механические часы с принципиально новым решением для индикации фаз Луны 
В центр циферблата часов помещён шар диаметром 12 мм, символизирующий Луну. Указание лунных фаз осуществляется с помощью вращающейся полусферы, которая перемещается вокруг шара со скоростью движения Луны по своей орбите, и символизирует её теневую, неосвещённую сторону.

Настольные часы с иудейским календарём и функцией «Шаббат» 
Запатентованная функция позволяет часам никогда не останавливаться в Шаббат. Часы снабжены иудейским календарём, указателем фаз Луны, одноминутным турбийоном, индикатором запаса хода.

Наручные механические часы с указателем периодов суток 
В этих часах сутки разделены на четыре периода — утро (06:00-12:00), день (12:00-18:00), вечер (18:00-24:00) и ночь (00:00-06:00). Вращающийся диск с нанесённой на него разметкой «morning-day-evening-night» совершает четверть оборота один раз в 6 часов. При каждом повороте диска сменяется значение в окне индикатора, расположенном «на 6 часов». Индексы для чтения времени также меняют значение каждые 6 часов. Время читается с учётом показаний индикатора периодов суток. Ночью на циферблате видны числа от 12 до 5, утром — от 6 до 11, днём вновь от 12 до 5, и вечером — от 6 до 11.

Наручные механические часы-кинопроектор с функцией анимации 
Уникальное в своём роде усложнение повторяет принципы работы ранних кинопроекторов конца XIX века. Кнопка на боковой части корпуса запускает функцию анимации, и под характерный треск работающего кинопроектора часы показывают небольшой «фильм». Устройство для демонстрации анимации состоит из скачкового механизма с мальтийским крестом и диска с 12-ю изображениями лошади в различных фазах движения. Мальтийский крест позволяет осуществлять прокрутку диска не равномерно, а прерывисто, за счёт чего достигается большая чёткость анимированного изображения. Чтобы избежать эффекта смазывания при перемещении кадра, в механизм установлен обтюратор — небольшая шторка, перекрывающая картинку в момент начала её движения. Смена кадров при работе механизма анимации происходит за 0,08 секунд, с такой же скоростью работает и обтюратор.

Наручные часы с индикацией минут в виде анимированных песочных часов 
Запатентованное изобретение, позволяющее с помощью нескольких подвижных шторок натуралистично изобразить движение песка в песочных часах. Перемещаясь по сообщающимся колбам, «песок» указывает количество минут текущего часа.

Наручные часы с одной стрелкой, указывающей часы и минуты 
Запатентованное изобретение, где одна стрелка является попеременно указателем часов и минут. В обычном положении стрелка выполняет функцию указателя часов, при нажатии на кнопку, стрелка становится указателем минут.

Наручные часы с одновременной индикацией времени во всех часовых зонах России 
Запатентованное изобретение, где часы могут отображать время во всех 11 часовых зонах страны одновременно. В верхней части циферблата указаны названия российских городов, они соединены линией со шкалой указателя поясного времени. В нижней части циферблата изображена карта страны, разделенная на 11 частей — по числу часовых зон.

Астрономические часы-пасхалия с указателем даты Православной Пасхи «Северная Пасхалия» 
Сложные астрономические часы-пасхалия, выполняющие 17 различных функций. В часах впервые реализована запатентованная функция индикации времени России. Корпус часов — стилизация Исаакиевского собора.

Астрономические часы-пасхалия с указателем даты Православной Пасхи «Московская Пасхалия» 
Самые сложные часы, которые когда-либо создавались в России. 26 запатентованных усложнений, включая вечный календарь, содержащий указатели дней недели, месяца, фазы Луны, даты и года (до 9999), индикаторы запаса хода, индикатор критического резерва хода (впервые в мире), указатель високосного года, указатель аналеммы (впервые в мире), а также индикатор даты Православной Пасхи, переключающийся автоматически в начале каждого года. Гран-При выставки ювелирных и часовых брендов JUNWEX, Москва, 2016 г. Первая премия Гохрана России. В 2018 году часы вошли в Книгу Рекордов России.

Наручные часы «Джокер» с двухдисковым указателем текущего времени в часах и минутах и указателем фазы Луны 
Часы, ставшие одной из самых заметных новинок в 2017 году, кажутся очень эмоциональными за счёт удачного дизайнерского решения, позволившего сделать часовой и минутный циферблаты глазами, а указатель фаз Луны — знаменитой «улыбкой джокера». 11 ноября 2017 года уникальный экземпляр этой модели был продан на крупнейшем благотворительном аукционе Only Watch аукционного дома Christie's втрое дороже заявленной цены. Газета «Ведомости»

Наручные часы с автоматоном Automaton Joker 
Созданы в сотрудничестве со знаменитым независимым женевским часовщиком Свендом Андерсеном. Константин Чайкин дал блок индикации «Джокера», «лицо» часов, Свенд Андерсен — установленный на обороте механический блок анимации с игроками в покер.

Наручные часы Clown 
Выпуск этих часов, клона «Джокера», был инициирован выходом в сентябре 2017 года в прокат фильма ужасов «Оно: Часть 1» Андреса Мускетти. Константин Чайкин лимитировал производство «Клоуна» всего 27 экземплярами, и направил часть выручки на благотворительность. В 2018 году часы получили специальный приз жюри Женевского часового гран-при «За дерзость» (Audacity prize).

Наручные часы «Джокер Селфи» 
Значительно модифицированный вариант часов «Джокер», сконструированный и изготовленный в 2019 году в единственном экземпляре с целью поддержки Ассоциации Монако по борьбе с миопатиями (Association Monégasque Contre les Myopathies). Часы с антропоморфным циферблатом выполнены как автопортрет Константина Чайкина («первые в мире часы-автопортрет» — газета «Ведомости»), над дисковым указателем часа установлена миниатюрная лупа часовщика, корпус изготовлен из булата. Часы «Джокер Селфи» были проданы 9 ноября 2019 года на благотворительном аукционе Only Watch-2019, организованном фирмой Christie’s, за 70 000 швейцарских франков при предварительной оценке в 18 000–24 000 швейцарских франков.

Наручные часы «Марс Конкверор Марк 3 Файтер» 
Премьера часов состоялась 4 июня 2020 года. Разработка специального механизма, который способен производить одновременную индикацию времени на Земле и на Марсе, была инициирована планами колонизации Марса, высказанными Илоном Маском 29 сентября 2017 г. на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде. Измерение времени в традиционном часовом деле основывается на астрономических явлениях на Земле, поэтому за всю историю часового дела практически не было часов, измерение времени на которых привязывалось бы к астрономическим явлениям на других небесных телах. Часы «Марс Конкверор Марк 3 Файтер» — одни из первых представителей нового класса. Константин Чайкин фактически основывает новое направление в часовом деле — космические функции для наручных часов.

Цифровой криптоарт-объект NFT-Joker 
22 мая 2021 года на аукционе Ineichen Zurich за 42 тысячи швейцарских франков продан NFT-Joker, первый цифровой арт-объект, созданный часовщиком. NFT-Joker собран Константином Чайкиным из 42480 уникальных цифровых образов часов Joker, которые составляют последовательность из изображений, охватывающих период в два лунных месяца, и выполненных с интервалом в одну минуту.

Наручные часы с марсианским турбийоном 
Уникальные сложные часы «Марсианский Турбийон» (Martian Tourbillon Only Watch 2021 Piece Unique), созданные Константином Чайкиным для благотворительного аукциона Only Watch, были проданы 6 ноября 2021 года в Женеве (Швейцария) аукционной фирмой Christie’s за рекордно высокую для часов Чайкина сумму в 290 000 швейцарских франков (ориентировочно 22 400 000 рублей по курсу на 6.11.2021). До часов «Марсианский Турбийон» никто из часовщиков не создавал космический турбийон, работающий синхронно с вращением Марса, также это первые наручные механические часы, оснащённые марсианским календарём, действующим по системе американского инженера Томаса Гангале с индикацией марсианских даты и дня недели.

Астероид 301522 Chaykin 
Леонид Еленин, российский астроном, первооткрыватель комет C/2010 X1 и P/2011 NO1, а также свыше 500 астероидов, дал название «Чайкин» (англ. Chaykin) астероиду 301522 (2009 FX23)[], который был открыт им 22 марта 2009 года. Наименование подтверждено Международным астрономическим союзом. Астероид 301522 Chaykin  находится в главном поясе астероидов, его диаметр составляет примерно 3,528 км, а период обращения вокруг Солнца – 2041,64 дня (5,59 года).

Испытания часов в космосе 
С 2020 по 2021 год Константин Чайкин произвёл разработку автоматического хронографа с дополнительным 4-дневным счётчиком длительности миссии. Разработка была выполнена совместно с госкорпорацией «Роскосмос» с целью исследования функционирования часов в условиях космического полёта, в невесомости и в открытом космосе. Было изготовлено два прототипа Konstantin Chaykin x Roscosmos Space Conqueror Prototype 1 и 2, которые были доставлены на МКС 9 апреля 2021 года космонавтом Олегом Новицким. Space Conqueror Prototype 1 испытывался внутри МКС, Prototype 2 надевался на скафандр «Орлан-МКС» для испытаний в открытом космосе, где, в частности, измерялась динамика изменения температуры корпуса часов. 17 октября 2021 года оба прототипа были возвращены на Землю, Константин Чайкин после анализа результатов испытаний модифицировал способ крепления часового стекла. 18 марта 2022 года, после модернизации, оба прототипа снова были направлены на МКС для продолжения испытаний, которые проводились космонавтом Олегом Артемьевым. После его возвращения на Землю часы остались на МКС для дальнейших исследований.

Примечания

Ссылки 
 Independent-Watchmakers.com, Konstantin Chaykin interview about the watch industry
 WatchProSite, A New Cover, Same Content…
 QUILL & PAD,Give Me Five!The AHCI Celebrates 30th Anniversary At Baselworld 2015
 FORTUNE, The Apple Watch: A gateway drug for Swiss horology
 Bild,Sieben Uhren-Highlights von der Baselworld 2015
 A BLOG TO WATCH, Konstantin Chaykin Carpe Diem Hour Glass Watch Hands-On
 Departures,Konstantin Chaykin Diana
 Revolution,Швейцария в Нагатинском затоне
 Quill & Pad, Konstantin Chaykin’s Diana Romances The Moon
 РБК Стиль, Зачем часам стрелки
 Сайт Константина Чайкина
 Телекомпания НТВ, программа «Сегодня» 13.01.2009(1)
 Телекомпания Россия, программа «Вести, Санкт-Петербург» 10-02-2009(2)
 Газета «Комсомольская правда» 17.01.2009(3)
 Газета «Аргументы неделі» 28 апреля 2009(4)
 Телекомпания «Мир» 29.03.2009(5)
 Газета «Метро» 04-02-2009(6)
 Журнал «Ведомости», Как потратить, № 73 май 2009(7)
 Газета «Наша Газета, NashaGazeta.ch» 01.04.2009(8)
 Газета «Аргументы и Факты» 14 сентября 2005(9)
 Журнал «Часовой бизнес» № 3 2004 г.(10)
 Журнал «Uhren Magazine» № 10 2009 г.(11)
 Телекомпания 100TB, программа «Однажды утром», репортаж «Часы для всех религий» 10.03.2010(12)
 Телекомпания 5 канал, программа «Сегодня», репортаж «Петербургский мастер собрал часы для измерения сакрального времени» 26.08.2010 (13)
 Газета «Комсомольская правда», Общество, 26.08.2010 (14)
 The Business Times Magazine, The Business of Time, The rebirth of Russian watchmaking, 28.08.2010 (15)
 Новостной портал «LifeNews», В России, 15.08.2010 (16)
 Телекомпания 100TB, Последние известия, репортаж «На короткой ноге со временем» 24.08.2010(17)
 Телекомпания Russia Today, KONSTANTÍN CHAYKIN, UN GRAN MAESTRO DE LA RELOJERÍA DE RUSIA 11.09.2010(18)
 Newspaper «The New York Times», January 21, 2013
 Газета «Утро Петербурга» 13 августа 2012(20)
 Newspaper «The New York Times», April 24, 2013
 Независимая газета, приложение «Антракт» 31 мая 2013
 Журнал «Watch», июль 2013
 Портал TimeSeller, 12 сентября 2013 года
 Портал WatchTime Brasil, 03 сентября 2013 года
 Журнал РБК-Стиль, 20 августа 2013 года
 Журнал «Профиль», 10 мая 2012 года
 Газета «Ведомости», 21 марта 2014 года
  Программа Фактор Личности
 М24, «Максимальное приближение» 15 марта 2014
 Журнал «Watch», Первому турбийону современной России — 10 лет 23 октября 2013
  Telegraph, SalonQP opening night 18 октября 2013
  Telegraph, On a horological high at SalonQP 2013 29 ноября 2013
 'Financial Times', By Meehna Goldsmith 19 января 2014
 Top 5 selection of Michael Clerizo, author and journalist for the Wall Street Journal, at Baselworld 2013
 Forbes, The New Judaica Luxury Watch By Russian Konstantin Chaykin 24 марта 2014
 Кириллица, И Константин берёт монокль. 26 июня 2014
 Рубрика «Есть такая профессия!» с Константином Чайкиным на телеканале «ТВ центр». 26 июля 2014
 «Мои Часы», Konstantin Chaykin. Carpe Diem. #3-2014
 «MaxDigest. Мужской журнал», Константин Чайкин. Властелин Времени. Август 11, 2014
 Журнал «Изобретатель и рационализатор», Мануфактура Чайкина № 10 2014
 Деловой портал BIZ.360. Сделано в России: Konstantin Chaykin, часы высокого полёта. 09 сентября 2015
 Газета «Ведомости». Новости. 12.10.2015
 Портал Lenta.ru. Ценности. В России создали часы с 11 часовыми поясами, 13 октября 2015
 Портал Lenta.ru. Ценности. Константин Чайкин создал православные часы. 11 декабря 2015
 Robb Report Mexico magazine. Konstantin Chaykin Computus Easter, una obra de la Alta Relojería. 12.2015
 Журнал Forbes Казахстан. Мировые новости. Создали православные часы. 14 декабря 2015.
 Газета «Ведомости». Новости. Константин Чайкин сделал самые сложные часы в России. 27.12.2015
 Europa Star Magazine. Russia gets complicated (with the Computus Easter Clock). 10.12.2015
 WatchPro Magazine. Konstantin Chaykin creates most complicated Russian clock. 8.12.2015
 Газета «Ведомости». Новости. Самыми сложными часами России стала «Московская Пасхалия». 22.09.2016
 Газета «Наша версия». Главная ювелирная премия России досталась часам Чайкина. 29.09.2016
 Портал Lenta.ru. Ценности. Часы Чайкина получили главную ювелирную премию России. 26.09.2016
 Российская газета: Спецвыпуск — часы. № 7285 Простое и сложное. 2.06.2017
 Портал Lenta.ru. Ценности. Российский независимый часовой бренд получил международную премию. 17.01.2017
 Портал Lenta.ru. Ценности. Российский часовщик пустит часы с торгов в пользу детей с миопатией Дюшенна. 5.07.2017
 Газета «Ведомости». Люкс. Смелые и смешные: самые необычные часовые новинки. 16.05.2017
 Ценности. Россиянин сделал часы со злым клоуном в помощь детям. 20.09.2017
 Российская Газета. Новости. Российский производитель выпустил часы с лицом Пеннивайза. 22.09.2017
 Портал Lenta.ru. Ценности. Выпущены часы для патриотов России. 28.09.2017
 Газета «Коммерсант». Монако торопит часы. На предаукционной выставке Only Watch 11.10.2017
 Esquire Meedle East Magazine. Talking Time with Luc Pettavino: founder of Only Watch. 11.10.2017
 Газета «Ведомости». Российские часы проданы на престижном аукционе втрое дороже заявленной цены. 11.11.2017
 Газета «Ведомости». В России можно делать все, и перспективы колоссальные. 21.12.2017
 Портал Lenta.ru. Московский мастер отстоял репутацию российских часов в Швейцарии. 1.03.2018
 Газета «Ведомости». «Не делать то, что делают другие». Как устроена часовая мастерская Чайкина. 29.09.2018
 Газета «Ведомости». Российский мастер впервые получил награду Женевского часового Гран-при. 10.11.2018
 Портал Lenta.ru. Россиянин превратил часы в вампира. 31.08.2018
 Журнал Forbes. The Konstantin Chaykin Joker Dracula Watch: Its Fangs Come Out Only At Night. 31.08.2018
 Журнал Forbes. Человек из «Машины времени»: как часовщик-самоучка стал лучшим мастером России 29.07.2019
 РБК Стиль. Как выглядят марсианские часы Константина Чайкина. 16.06.2020.
 Российская газета. Стиль жизни. Сказка о «Мышином короле» от Konstantin Chaykin стала реальностью: собраны первые часы серии. 27.08.2020.
 A Blog To Watch. Konstantin Chaykin Announces Limited-Edition Minotaur Watch. 12.02.2021.
 Fratello. A Bullish New Wristmon From Konstantin Chaykin Celebrates The Year Of The Ox. 12.02.2021.
 Ведомости. Как потратить. Часовщик Константин Чайкин получил золотую медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности. 12.05.2021.

Литература 

 

Изобретатели по алфавиту
Изобретатели России
Часовщики
Российская Федерация